Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли 54 спортсмена, принимавших участие в соревнованиях по боксу, борьбе, гандболу, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу.

Бокс 

Спортсменов — 2

Борьба 

Спортсменов — 3

Вольный стиль

Греко-римский стиль

Гандбол 

Спортсменов — 14

Мужчины

Состав команды

Групповой этап

Положение команд

Матч за 9-10 места

Дзюдо 

Спортсменов — 3

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 9

 Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 5
 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3

Фехтование 

Спортсменов — 1

Мужчины

Футбол 

Спортсменов — 14

Состав команды

Групповой этап

Положение команд

1/4 финала

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года
Спорт в Алжире в 1980 году